La Kenyan Premier League 2013 è stata la 10ª edizione del massimo campionato keniota.

Campionato 2013 - Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione del Kenya e ammessa in CAF Champions League 2014
      Ammesse in Coppa della Confederazione CAF 2014
      Retrocesse in Kenyan National Super League 2014

Note 

Calcio nel 2013